,  un township du comté de Coffey, dans le Kansas.
 ,  un township du comté de Kittson, dans le Minnesota.
 ,  un township du comté de Cumberland, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships